Бије може да се односи на:

 Бије (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бије (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Бије (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бије (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Бије (покрајина)